Берешть () — місто в Румунії, у повіті Галац.
 Берешть () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Берешть () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Саскут.
 Берешть () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Бороая.
 Берешть () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Хенцешть.
 Берешть () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Числеу.
 Берешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Чикенешть.
 Берешть () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Колонешть.
 Берешть () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Морунглав.
 Берешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Албак.
 Берешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Лепушата.